Повіт Тесіо
 Провінція Тесіо
 Тесіо (Хоккайдо)